Премия Австрийской службы памяти жертв Холокоста — ежегодно с 2006 года вручается человеку, много сделавшему для сохранения памяти о жертвах Холокоста.

Премия была учреждена в 2006 году Австрийской службой памяти жертв Холокоста.

Начиная с 1992 года молодые австрийцы несут Службу Памяти в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Китае, Германии, Великобритании, Франции, Израиле, Италии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, России, Чехии, на Украине, в Венгрии и США. Таким образом, молодые австрийцы во всем мире берут на себя ответственность за преступления, совершенные, в том числе, и австрийскими национал-социалистами. Целью премии является ежегодное обращение внимания на человека, помогающего сохранить память о жертвах Холокоста.

Впервые награда была вручена 17 октября 2006 года президентом еврейского общества Шанхая Морисом Отана в помещении австрийского Генерального консульства китайскому историку Пань Гуану.

В 2018-ом году впервые в истории премии награждаются два человека. 10-го июля посол Австрии в России, Йоханнес Айгнер, вручает премию председателям Центра и Фонда «Холокост» Алле Гербер и Илью Альтману.

Лауреаты 
 2006 — Пань Гуан, директор Шанхайского центра международных исследований и Института европейских и азиатских исследований при Шанхайской академии общественных наук, Центр еврейских исследований Шанхай, Китайская Народная Республика
 2007 — Альберто Динес, Каса Стефан Цвейг, Петрополис, Бразилия
 2008 — Робер Хебра, Мемориальный Музей Орадура, Орадур-сюр-Глан, Франция
 2009 — Джей Ипсон (), Ричмонд (Виргиния), США
 2010 — Ева Маркс (), Мельбурн, Австралия
 2011 — Синагога «Хевра Ломдей Мишнаёс» в Освенциме, Освенцим, Польша
 2012 — Ладислаус Лёб, Брайтон, Англия
 2013 — , Ингольштадт, Германия
 2014 — Вестерманис, Маргерс (), Рига, Латвия
 2015 — Розенберг, Эрика, Буэнос-Айрес, Аргентина
 2016 — Фразинетти, Джорджо, Предаппио, Италия
 2017 — Рубен Фукс, Белград, Сербия
 2018 — Алла Гербер и Илья Альтман, Москва, Россия

Примечания

Ссылки 
 Учреждение премии

Мемориализация Холокоста
Премии Австрии
Награды по алфавиту
Списки лауреатов премий